György Rozgonyi – schermidore ungherese
 Györgyné Rozgonyi – schermitrice ungherese
 Rezső Rozgonyi – calciatore ungherese